Coppa di Danimarca 2019-2020 – torneo di calcio maschile
 Coppa di Danimarca 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo femminile danese
 Coppa di Danimarca 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo maschile danese